Izdanak ili kosa je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u uzvisine obalnog mora kao što su pličina, krijesta, greben, hrid, šiljak. Predstavlja uzvisinu koja je obično od pijeska ili šljunka.

Izvori 

Geomorfologija